Gruia, Cluj-Napoca est un quartier de Cluj-Napoca en Roumanie
 Gruia est une commune roumaine

 Călin Gruia est un écrivain roumain
 Gheorghe Gruia est un handballeur roumain